233-я штурмовая авиационная дивизия
 233-я пехотная дивизия (Германская империя)
233-я стрелковая дивизия — воинское соединение, имевшее два формирования:
 233-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в 1941 году
 233-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована в 1942 году
 233-я резервная танковая дивизия (Третий рейх)

sl:Seznam divizij po zaporednih številkah (200. - 249.)#233. divizija